Maer – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
 Maer – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)